Липинська Єва В'ячеславівна (в заміжжі — Ґолковська, а згодом — Сендзєльовська) (1909—2007) — донька відомого українського політичного діяча, історика, публіциста і теоретика українського консерватизму В'ячеслава Липинського (1882—1931).
 Липинська Ванда-Юліана Казимирівна (1891—1979) — власниця частини маєтку Торчин у Луцькому повіті, сестра В'ячеслава Липинського.

Див. також 
 Липинський